Suka (Indonesië), een dorp in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
Suka (instrument), een traditioneel Pools strijkinstrument